Olgierd – imię
 Olgierd – wielki książę litewski